Павле може бити:
 Павле (име) — мушко име
 Апостол Павле
 Патријарх српски Павле
 Кнез Павле Карађорђевић
 Павле Јуришић Штурм
 Павле Вуисић
 Папа Јован Павле I
 Папа Јован Павле II
 Павле Раденовић — родоначелник средњовјековне породице Павловићи

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Павле“
 Павловићи (вишезначна одредница)